Schuschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Schuschnig (1927–2014), deutscher Theaterregisseur, Übersetzer und Schauspieler
 Sebastian Schuschnig (* 1986), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Schuschnigg